

Lieux ou communes 

 Grisel : commune  d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon

Patronymes

 Alphonse Grisel (1872 - 1942), sportif français
 Georges Grisel (1765 - 1812), militaire français
 Jehan Grisel (1567 - 1622), poète français
 Hercule Grisel (1595– 1677), écrivain français

Divers 
 Syndrome de Grisel

Homonymie de patronyme